Het seizoen 1952/53 was het 44e seizoen om het Duitse voetbalkampioenschap ingericht door de DFB.

De acht deelnemende clubs aan de eindronde speelden in twee groepen van vier een volledige competitie en de beide groepwinnaars speelden de finale op 21 juni 1953 in Berlijn.

Eindronde

Groep 1

Groep 2 

|}

Finale 

1. FC Kaiserslautern werd voor de tweede keer Duits landskampioen, in 1951 behaalde 1. FC Kaiserslautern zijn eerste titel.

Externe link
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1952/53